Megatron – personaggio immaginario del franchise Transformers
Megatron – singolo di Nicki Minaj del 2019
Megatron M12/13 – motore per vetture di Formula 1
Megatron – giocatore di football americano